Miejscowości w Portoryko:
 Utuado – miejscowość w gminie Utuado

Gminy w Portoryko:
 Utuado (ang. Utuado Municipio) – dopasowanie w Portoryko